The Kiss (1929) — filme com Greta Garbo
 The Kiss (1988) — filme com Joanna Pacuła
 The Kiss (2003) — filme com Terence Stamp e Eliza Dushku 
 "The Kiss" (Modern Family) — segundo episódio da telessérie
 The Kiss Seen Around the World — episódio da série Family Guy
 The Kiss of Morning — álbum de Graham Coxon
 "The Kiss of Dawn" — canção gravada pela banda Him

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão